Muziek
 Center stage (Anthony Warlow) (1990), een muziekalbum van Anthony Warlow
 Center stage (Helen Reddy) (1998), een muziekalbum van Helen Reddy
 Center stage (Tommy Emmanuel) (2008), een livealbum van de Australische gitarist Tommy Emmanuel
 Center stage (Kimberley Walsh) (2013), een muziekalbum van Kimberley Walsh
Film en televisie
 Center Stage (televisieserie) (1954), een Amerikaanse televisieserie
 Center Stage (1992), een Hongkongse biopic en documentaire
 Center Stage (2000), een Amerikaanse dansfilm van Nicholas Hytner
Center Stage: Turn It Up (2008), een Amerikaanse sequel van bovengenoemde film